Озёрное се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Красноармейском районе Челябинской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Петровский.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 9 июля 2004 года № 243-ЗО «О статусе и границах Красноармейского муниципального района и сельских поселений в его составе»

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Администрация Озёрного сельского поселения. Адрес: п. Петровский, улица Ленина, 27.

Экономика 
 Вдохновение, кафе. Адрес: п. Петровский, улица Ленина, 60.
 Гастроном. Адрес: п. Петровский, улица Ленина, 35.
 Детский сад деревни Сычёво. Адрес: д. Сычёво, улица Мира, 17.
 Детский сад № 7 Петушок. Адрес: п. Петровский, улица Пионерская, 6.
 Кафе. Адрес: д. Сычёво, улица Центральная, 1.
 Музыкальная школа. Адрес: п. Петровский, улица Береговая, 1.
 Парикмахерская. Адрес: п. Петровский, улица Ленина, 35б.
 Петровская средняя общеобразовательная школа. Адрес: п. Петровский, улица Ленина, 66.
 Петровские беседки, база отдыха. Адреса: п. Петровский, улица Южная, 1/1, 1/2.
 Петровский сельский дом культуры. Адрес: п. Петровский, улица Пушкина, 35.
 Петровский, торговый комплекс. Адрес: п. Петровский, улица Ленина, 35б.
 Петрофарм плюс, аптека. Адрес: п. Петровский, улица Ленина, 35б.
 Пирамида, продуктовый магазин. Адрес: п. Петровский, улица Мира, 16.
 Почтовое отделение № 12. Адрес: п. Петровский, улица Ленина, 35.
 Продуктовый магазин. Адрес: д. Сычёво, улица Мира, 46.
 Продуктовый магазин. Адрес: д. Сычёво, улица Мира, 26.
 Продуктовый магазин. Адрес: п. Озёрный, улица Центральная, 34.
 Продуктовый магазин. Адрес: п. Петровский, улица Ленина, 35б.
 Продуктовый магазин. Адрес: п. Петровский, улица Ленина.
 Сельский рынок.
 Сычёвская средняя общеобразовательная школа. Адрес: д. Сычёво, улица Мира, 61.
 Сычёвский дом культуры. Адрес: д. Сычёво, улица Центральная, 2.
 ТехИнвест, производственная фирма. Адрес: п. Петровский, улица Южная, 1.
 Хлебная лавка. Адрес: п. Петровский, улица Ленина.
 Хозмаг. Адрес: п. Петровский, улица Ленина, 35б.
 RK, мебельная фабрика. Адрес: п. Петровский, переулок Строителей, 2а.

Примечания 

Муниципальные образования Красноармейского района (Челябинская область)
Сельские поселения Челябинской области